Iron Man nebo Ironman může znamenat více věcí:

Marvel 
 Iron Man – fiktivní postava vystupující v komiksech vydavatelství Marvel Comics
Tony Stark (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava vystupující ve filmech Marvel Cinematic Universe
 Iron Man (film, 2008) – film z roku 2008 ztvárňující komiksovou postavu Iron Mana, s pokračováními Iron Man 2 a Iron Man 3
 Iron Man (seriál) – animovaný seriál ztvárňující komiksovou postavu Iron Mana

Ostatní 
 Iron Man (píseň) – píseň od Black Sabbath
 Iron Man (film, 1931) – americký film z roku 1931 
 Ironman (časopis) – kulturistický časopis
 Ironman (soutěž) – kulturistická soutěž
 Ironman (album) – album zpěváka Ghostface Killah z hudební skupiny Wu-Tang Clan z roku 1996
 Ironman (triatlon) – nejtvrdší a nejpopulárnější triatlonový závod